Santander peut faire référence à:

Toponymes 

 Santander, département colombien, nommé en l'honneur de Francisco de Paula Santander ;
 Santander, ville espagnole, capitale de la Cantabrie ;
 Comarque de Santander, division administrative de Cantabrie
 Santander, municipalité de la province de Cebu aux Philippines.

Économie 
 Santander, un groupe bancaire espagnol.

Patronymes 

 Anthony Santander (né en 1994), joueur de baseball vénézuélien ;
 Santander, nom usuel de Francisco de Paula Santander (1792-1840), héros de l'indépendance latino-américaine ;
 Martin Santander (1964), un photographe argentin ;
 Luis Diego de Santander (1527-1599), jésuite espagnol, confesseur de sainte Thérèse d'Avila
 Jean-Marie Santander, homme d'affaires français.

Sport 
 Racing de Santander, club de football professionnel, évoluant en première division espagnole, localisé dans la ville de Santander.